Кидряс Муллакаев (Кыдряч Муллакаев,  (? — 1789) — башкирский тархан Кара-Табынской волости Сибирской дороги Уфимского уезда, один из предводителей Крестьянской войны (1773—1775). Походный старшина (1767). Старшина Кара-Табынской волости, главный старшина Ногайской дороги.

Биография 
Кидряс Муллакаев участвовал в подписании челобитной от башкир Уфимской провинции на имя императрицы Анны Иоанновны, которая была составлена и подписана 38 представителями 22 волостей всех 4 дорог Башкортостана.

В 1731 году находился на службе в составе русского посольства, возглавляемого А. И. Тевкелевым, в Младшем жузе.

Кидряс Муллакаев принял участие в Семилетней войне в 1756—1763 гг. в качестве главного старшины полутора тысячной башкирской команды, а также в подавлении восстаний в 1735—1740 годов. В 1734 году Кидряс Муллакаев оказал помощь прибывшему в Уфу начальнику Оренбургской экспедиции И. К. Кирилову. В июне 1735 года Муллакаев вместе с другими старшинами отправился вслед за Кириловым с целью присоединения в поход к устью реки Орь. Но попал в плен к восставшим башкирам и был освобожден под честное слово больше никогда не помогать властям. Однако Кидряс Муллакаев не сдержал своё слово, и поехав Уфу, рассказал властям обо всем, что узнал о башкирах-повстанцах, находясь в их лагере. Во времена работы экспедиции был также одним из информаторов известного краеведа П. И. Рычкова, который ссылаясь на него писал, что еще до постройки русскими умельцами Уфимской крепости в данной местности располагался «великий город, который простирался вверх по реке Белой до устья реки Уфы». 

С 1767 года Кидрясу Муллакаев возглавлял башкиро-мишарские команды на Оренбургской линии.

Осенью 1773 года примкнул к восстанию под предводительством Емельяна Пугачёва. С декабря 1773 года принимал участие в осаде Уфы, а также, в составе отряда Караная Муратова, действовал около города Мензелинска.

С начала 1774 года Кидряс Муллакаев принимал участие в осаде села Елабуга Казанской губернии, а также действовал под Бакалинской и Нагайбакской крепостями против царских войск под командованием Ю. Б. Бибикова и А. Л. Ларионова.

Весной 1774 года тархан Муллакаев перешёл на сторону правительственных войск и 8 апреля разбил отряд повстанцев под руководством В. И. Торнова. Летом вновь переходит на сторону повстанцев. 5 июля 1774 года около Стерлитамакской пристани Уфимской провинции Кидряс Муллакаев принимал участие в битве с царскими войсками под командованием П. М. Голицына. Несколько позже вместе с Каипом Зиямбетевым вновь перешёл на сторону правительственных войск и в августе 1774 года отряд Муллакаева пленил одного из пугачёвских полковников — Канзафара Усаева. В связи с этим генерал-майор П. С. Потемкин 10 августа 1774 года направил Кидрясу Муллакаеву «похвальный лист» и ордер, в котором писал: «А в награждение за услуги твою именем государыни нашей препровождаю пятьдесят рублев, обнадеживая притом, что если дальнее окажешь ты к службе е.и.в. усердие и потщишея усмирять бунтующих башкирцов, а равно начальников их приводить, как-то дана будет тебе в знак достоинства твоего золотая медаль. Напротив того, обнадежь башкирское войско, что все те, которыя придут с раскаянием о преступлении пред ея величеством, те должны явиться у меня и прегрешении их будут прощены. Напротив того, всякие (которые) далее сентября не усмирятся, будут истреблены»

С декабря 1774 года Кидряс Муллакаев был под следствием в Казанской секретной комиссии и весной следующего года отпущен на свободу. За Муллакаевым сохранилась должность старшины Кара-Табынской волости и главного старшины Ногайской дороги.

Именем Муллакаева была названа деревня Кидрячево Кара-Табынской волости Ногайской дороги (ныне Давлекановского района Башкортостана). По словам жителей, Кидряс Муллакаев был похоронен на кладбище этой деревни. Его могила находится под самым высоким и старым деревом.

Литература 
 Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой пол. XVIII в. Свердловск, 1991.
 
 Алтон С. Доннелли. Завоевание Башкирии Россией. Перевод с английского Л. Р. Бикбаевой. Уфа, 1995.
 История башкирского народа: в 7 т./ гл. ред. М. М. Кульшарипов; Ин-т истории, языка и литературы УНЦ РАН. — Уфа: Гилем, 2011. — 476 с.: ил. — ISBN 978-5-02-037008-1. Т. III. — 2011. — ISBN 978-5-7501-1301-9 (т. 3) (в пер.)

Примечание

Ссылки 
 Кулбахтин Н. М. Кидряс Муллакаев. //Статья в Башкирской энциклопедии. 

Предводители башкирских восстаний
Башкирские тарханы
Участники восстания Пугачёва
Участники Семилетней войны